Бородово́й знак, бородовая копейка — металлический жетон, служащий квитанцией об оплате особой пошлины на ношение бороды.

Указом от  года устанавливалось четыре разряда пошлины:
 с царедворцев, городовых дворян, чиновников — по 600 рублей в год
 с гостей 1-й статьи — по 100 рублей в год
 с купцов средней и мелкой статьи, а также с посадских людей — по 60 рублей в год
 со слуг, ямщиков и извозчиков, с церковных причетников и всяких чинов московских жителей — по 30 рублей ежегодно.

Каждый уплативший пошлину получал бородовой знак. Крестьяне пошлиной не облагались, но каждый раз при въезде в город взималось по 1 копейке «с бороды». С 1715 года действовала единая пошлина — 50 рублей с человека в год. Отменена пошлина в 1772 году.

Известно три основных вида бородовых знаков: 1699, 1705 и 1725 года.

Бородовой знак 1699 года 
На бородовом знаке 1699 года написано «СЗГо ГОДУ», на обороте — борода с надписью над ней «ДЕНГИ ВЗѦТЫ». СЗГо — это 207 год, точнее, 7207 год от Сотворения мира. Бородовой знак 1699 года долгое время был известен в единственном экземпляре, с коллекцией Круга попал в Эрмитаж, где и находится. Ещё в начале XIX века бурно обсуждался среди коллекционеров на предмет подлинности.

В августе 2018 года псковские археологи заявили, что обнаружили в Подзноевском кладе второй бородовой знак.

Только в начале XX века была опубликована М. Г. Деммени копия Указа о бородовом знаке 1699 года. Оценочная стоимость — 500 рублей до 1917 года (Петров). Бородовой знак 1698 года, описанный в энциклопедиях, — это бородовой знак 1699 года. Неправильное прочтение связано с переходом на новое летоисчисление с 1700 года, а прежний год начинался с 1 сентября, то есть 1699 год длился год и четыре месяца. Диаметр бородового знака 1699 года — около 1,3 см.

В журнале «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования» № 4 (75) за апрель 2010 года в статье «История бородовых знаков» описан бородовой знак 1699 года, найденный в Московской области.

В 2020 году в рамках проекта Монетное дело был выпущен современный рестрайк Бородового знака 2020.

Бородовой знак 1705 года 

Представляет собой монетовидный медный кружок, по размеру равный копейке. На лицевой стороне надпись: «ДЕНГИ ВЗѦТЫ», под ней — изображение усов и бороды. На оборотной стороне изображён двуглавый орёл и в кириллической буквенной записи — год выпуска бородового знака. Существуют бородовые знаки 1705 года с надчеканом, вероятно, призванные продлить срок службы жетона. Описано два варианта штемпеля (с широкой (редкий) и узкой бородой), а также несколько вариантов штемпеля надчекана.

В XVIII веке надчеканенные круглые бородовые знаки использовались в качестве платёжного средства, возможно, из-за этого появилось название «бородовая копейка».

Бородовой знак 1710 года 

По своему внешнему виду близки к бородовому знаку 1705 года, отчего их легко спутать. У бородового знака 1710 года дата — буквенной славянской цифирью, где последняя буква — "I", что означает число 10. Известно два варианта штемпеля — с усами и без усов. Надчеканы в обоих случаях сделаны после изготовления. В варианте без усов надчекан сделан так, что на обороте отсутствуют следы удара. Надчеканы у двух вариантов разные. У варианта без усов у орла над датой отсутствует корона.

Вопрос подтверждения подлинности является открытым. Уже известно не менее двух бородовых 1710 года с усами и четырёх — без усов. Пока считается, что для их изготовления использовался маточник или сам жетон 1705 года, т. е. буква даты "Е" перегравирована в "I" с последующей добивкой пуансоном на штемпеле (буква "I" — более высокая на жетоне). Большинство из известных экземпляров является «копанными», найденными в земле.

Бородовой знак 1725 года 

На лицевой стороне надпись «СБОРОДЫ ПОШЛИНА ВЗѦТА», оборотная сторона гладкая. По гурту надпись: «БОРОДА ЛИШНѦѦ ТѦГОТА». Существует ромбический бородовой знак образца 1725 года с датой 1724 года, являющийся пробным.

Бородовые знаки стали популярным объектом коллекционирования и с XIX века по настоящее время известно огромное число «новоделов» из разных металлов (меди, серебра, золота).

Поддельные бородовые знаки 

 С орлом на обороте — похожий по стилистике на бородовой знак 1699 года, вероятно, антикварная подделка.
 1692 года (год цифрами) — вырезанная на кружке монеты антикварная подделка.
 1705 года (год буквами) — очень часто встречающая современная штемпельная грубая подделка.
 1705 года (год буквами) — часто встречающая современная литая подделка широко распространенного знака с надчеканом.
 1705 года (год буквами) — с отличным от оригинала узорчатым ободком штемпельная антикварная подделка.
 1708 года (год буквами (последняя «И»), прямоугольный надчекан) — штемпельная подделка.
 1725 года (год цифрами, с орлом над легендой «СБОРОДЫ ПОШЛИНА ВЗѦТА») — современная штемпельная подделка.
 1725 года (год цифрами, с отличным от оригинала узорчатым ободком) — качественная антикварная штемпельная подделка.

См. также 
 Налог на бороду

Примечания

Литература 

 Биткин В. «Сводный каталог монет России», Часть I, Киев, 2003 г.
 
 Спасский И. Г. «Русская монетная система», 1962 г.
 Успенский Г. П. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 57

Ссылки 
 
 
 

Реформы Петра I
Жетоны
Налогообложение в Российской империи